Buckhart bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Buckhart (Illinois)
 Buckhart (Missouri)
Siehe auch:
 Buckhart Township